Yvan (天敗星トロルのイワン, Tenpaisei Tororu no Iwan) est un personnage de fiction de l'univers Saint Seiya. Spectre du Troll, de l'étoile Céleste de la Défaite, Yvan apparaît durant le "Mekaï-Hen" du Chapitre Hadès.

Gardien de la Troisième Prison 
Supposé être un des Spectres les plus puissants de l'armée d'Hadès, Yvan, Spectre Céleste du Troll ne fera pas honneur à cette réputation lors de sa confrontation avec les Chevaliers d'Athéna. 

Alors que Hyôga du Cygne et Shiryu du Dragon traversaient en toute hâte la troisième prison du Monde des Morts, ils tombèrent face à face avec Yvan. Ne prenant pas au sérieux ses deux adversaires, Yvan commença par vouloir se présenter avant d'entamer le combat par la phrase : "Je ne vous laisserai pas passer la troisième prison car je suis...". À ce moment précis, Hyôga déclencha son attaque "Diamond Dust".

Touché de plein fouet par la puissante attaque du Cygne, tout ce que put faire Yvan fut de terminer sa phrase par : "car... car je suis...Yvan de l'étoile de la Défaite...". Après avoir terminé sa phrase, le Spectre du Troll s'écroula, mort.

Surplis 
La surplis d'Yvan représente un Troll, créature issue de la mythologie nordique.

Technique 
Greatest Perestroïka

Voix 
Dans la version originale, Yvan est doublé par Keiji Hirai.

Notes 
 Yvan est un des Spectres vaincu le plus rapidement durant le chapitre Hadès.
 On ne voit ni dans le manga ni dans l'animé la technique "Greatest Perestroïka" d'Yvan.
 Au vu de son combat, il est ironique de constater qu'Yvan a pour étoile protectrice celle de la Défaite...

Spectres d'Hadès